Aston Martin Vantage, vettura in produzione dal 1977 al 1989
Aston Martin Vantage, vettura in produzione dal 2005 al 2017
Aston Martin Vantage, vettura in produzione dal 2018